Juan Francisco García (1976), Spaans vleugelverdediger bij onder andere Celta de Vigo, Ajax en het Spaanse voetbalelftal
 Juan Francisco Torres Belén (1985), Spaanse rechtsback bij onder andere Osasuna, Atlético Madrid en het Spaanse voetbalelftal